Но́рман Бе́йли () — имя и фамилия следующих персоналий:
 Бейли, Норман (футболист) (1857—1923) — английский футболист.
 Бейли, Норман (певец) (1933—2021) — американский оперный певец.